Le elezioni comunali in Campania del 2022 si tennero il 12 giugno, con ballottaggio il 26 giugno.

Napoli

Acerra

Ischia

Nola

Portici

Pozzuoli

Sant'Antimo

Somma Vesuviana

Caserta

Capua

Mondragone

Salerno

Agropoli

Mercato San Severino

Nocera Inferiore

Campania
2022